Acaena steht für:

 Acaena (Einheit), altes Längenmaß
 Acaena, wissenschaftlicher Name der Stachelnüsschen